Lauren est un prénom (le plus souvent féminin) et un nom de famille.

Patronyme 

 Mélissa Lauren, (1984-), actrice pornographique et réalisatrice française.
 Ralph Lauren, (1939-), styliste américain.
 S. K. Lauren (1892 ou 1893-1979), scénariste américain.

Prénom 
 Lauren Ambrose, (1978-), actrice américaine
 Lauren Bacall, (1924-2014), actrice américaine
 Lauren Cimorelli (1998-), chanteuse américaine dans un groupe de chant composé de filles : "Cimorelli".
 Lauren Conrad (1986-), styliste américaine
 Lauren Graham, (1967-), actrice américaine
 Lauren Holly, (1963-), actrice américaine
 Lauren Jackson, (1981-), joueuse australienne de basket
 Lauren Jauregui , (1996-), chanteuse du girls band Fifth Harmony
 Lauren LoGiudice, (19??-), actrice américaine
 Lauren Étamé Mayer (1977-), footballeur camerounais
 Lauren Orrell (1982-), actrice australienne
 Lauren Phoenix, (1979-), actrice canadienne
 Lauren Ruth Ward (née en 1988), mannequin, chanteuse et musicienne américaine
 Lauren Tom, (1961-), actrice américaine
 Voir

Télévision 
 Lauren, série télévisée américaine diffusée entre 2012 et 2013